, ampliata e ripubblicata nel 
 Bestiario – opera letteraria contenente la descrizione di animali, reali o fantastici 
 Bestiario di Aberdeen – bestiario del XII secolo, il cui manoscritto è conservato nella Biblioteca dell'Università di Aberdeen 
 Bestiario d'amore (Li Bestiaires d'amours) – opera di Richard de Fournival, della metà del XIII secolo
 Bestiario – raccolta di otto racconti di Julio Cortázar (1951).
 Bestiario – raccolta di testi di Dino Buzzati, pubblicata postuma nel 1991, ampliata e ripubblicata nel 2015 con il titolo Il bestiario di Dino Buzzati. 
 Bestiarius – gladiatore romano contrapposto, nell'arena, a belve feroci.